Исанбаево — название нескольких населённых пунктов:

 Исанбаево — село в Илишевском районе Республики Башкортостан.
 Исанбаево — село в Янаульском районе Республики Башкортостан.